Partito Ba'th Socialista Arabo – partito politico libanese
Partito Ba'th Socialista Arabo – partito politico yemenita